Ношер I (Nocher I de Bar-sur-Aube) (ум. 1019) – первый граф Бара-сюр-Об. Граф Суассона (по правам жены).

Сын Ашара, виконта де ла Ферте-сюр-Об. Брат Фулька, епископа Суассона в 998-1017. Упоминается в качестве графа в документе, датированном 1011 годом.

Жена – Аделиза. Согласно Acta Sanctorum - вдова Ги, графа Суассона,  дочь графа Гильберта (Гизельберта), и свадьба состоялась в 992 г.  Согласно Europäische Stammtafeln, Аделиза была не вдовой, а дочерью и наследницей Ги, графа Суассона.

Дети:
 Ношер II (ум. 1040), граф Бара-сюр-Об
 Ги
 Рено I (ум. 1057), граф Суассона.

В некоторых источниках сыном Ношера I называется Беральд (Беро), епископ Суассона (1021-1057).

Источники 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/chambarsein.htm#NocherIBarAubediedafter1011 
 Locatelli, René (1992). Sur les chemins de la perfection: moines et chanoines dans le diocese de Besancon ver.1060-1220 (in French). Publications de l'Universitie de Saint Etienne
 LES PREMIERS SEIGNEURS DE RAMERUPT. H. D'ABBOIS DE JUBAINVILLE. Bibliothèque de l’École des chartes. CINQUIÈME SÉRIE, Vol. 2 (1861), pp. 440-458
 Henri d'Arbois de Jubainville,Pigeotte. Histoire de Bar- sur -Aube, sous les comtes de Champagne, 1077-1284 
 

Графы Суассона
Графы Бар-сюр-Об